Ересько:

 Ересько, Виктор Кондратьевич (род. 1942) ― российский пианист.
 Ересько, Георгий Алексеевич (1936 — 2017) — советский и украинский учёный.
 Ересько, Григорий Иванович (1905 — 1990) — советский деятель колхозного движения.
 Ересько, Игорь Геннадиевич (1956) — украинский политик и экономист.